Le Château suspendu est le quatrième album des aventures de Philémon, paru en 1973.

Synopsis
Philémon croise Barthélémy, qui est devenu triste depuis qu'il est revenu des lettres de l'Océan Atlantique. Il regrette son île et souhaite retourner sur le « A ». Félicien propose d'employer un coquillage gonflable géant, par lequel passent Barthélémy et Philémon. Malheureusement, ils se retrouvent sur le point du « I ». Pour aller sur le « A », ils doivent emprunter le faisceau lumineux du phare-hibou. Mais le jour se lève et ils atterrissent sur une baleine-galère où on les force à ramer…

Personnages principaux
Philémon
Barthélémy
Oncle Félicien
Le gardien-roi du phare-hibou
Le capitaine de la baleine-galère
Les habitants du château suspendu

Publication
L'histoire paraît en 1969 dans Pilote, des numéros 487 à 504. L'album n'est publié qu'en 1973. La couverture représente Philémon dans le bec d'un pélican-baleinier passant devant le château suspendu. L'album est réédité en 1986 puis 2003. Il reprend deux histoires courtes de Philémon, « Le Miroir du clair de lune » (Pilote Super Pocket 7) et « Ainsi font, font, font… » (Pilote Super Pocket 4).

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1973
Château dans la bande dessinée